Lilje ist der Familienname von:

 Hanns Lilje (1899–1977), deutscher Theologe
 Peeter Lilje (1950–1993), estnischer Dirigent

Siehe auch:
 Lilie
 Lillie